Сезон 2010 Американской серии Ле-Ман — это 12-й по счёту сезон соревнования, проводимого Международной Ассоциацией моторных видов спорта (IMSA). Перед началом сезона вновь была изменена структура классов соревнования — подклассы в категориях LMP и GT будут существовать только в марафонских гонках (длительностью от 8 часов). С 2010 года, на протяжении трёх лет, титульным спонсором серии стала Tequila Petrón. Сезон включает в себя 9 этапов, продолжаясь с 20 марта по 2 октября 2010 года.

Календарь серии 
Сезон 2010 представлен только девятью этапами — из календаря выпал этап в Сент-Питерсберге. этап на Лагуне-Секе передвинут с октября на май, а сама гонка увеличена — с 4 до 6 часов., т.о. последним этапом сезона становится Petit Le Mans. Этап в Юте сдвинут на лето — после марафона в Ле-Мане. Petit Le Mans также будет являться частью нового соревнования — Межконтинентального Кубка Ле-Мана (соревнование для класса LMP1).

Изменения в регламенте 
16 августа 2009 года IMSA представила новую структуру классов для серии, устранив ряд прежних издержек. Были добавлены новые и сохранена часть прежних классов. Прототипы Ле-Мана будут выступать раздельно — как LMP1 и LMP2 — только на ограниченном числе этапов, будучи объединёнными в один класс LMP на протяжении большей части сезона. Уравнение темпа в классе LMP сделано за счёт изменение регламента веса болидов. Однако, эти правила не имеют силы для 12 часов Себринга и Petit Le Mans — там будут действовать старые правила, установленные Западным автомобильным клубом Франции (ACO) для соревнований под своей эгидой (в том числе для 24 часов Ле-Мана). Начисление очков за эти этапы пока не определено.

Создана новая категория Ле-Мановских прототипов для набора опыта молодым гонщикам и гонщикам-любителям. Категория названа Le Mans Prototype Challenge (LMPC). Идея её создания заимствована у LMS и её Формулы-Ле-Ман. Все команды будут использовать шасси Oreca FLM09, моторы Chevrolet V8 и некоторое другое стандартное оборудование.

Категория GT1 ликвидирована (в связи с отсутствием заявок на участие). Класс GT2 переименован в GT. Категория ALMS Challenge, впервые представленная в сезоне 2009, теперь расширена и переименована в GT Challenge (GTC). Также категория впервые будет представлена на всех гонках сезона.

Petit Le Mans также будет входить в зачёт новой серии Межконтинентальный Кубок Ле-Мана.

Изменения в пилотском и командном составе 
 Дон Пейнос объявил в марте 2009 года о разработке новых болидов категории LMP — впервые с 2003 года.

 Скотт Шарп создал новую команду в классе GT, выставив две Ferrari F430.

 Rahal Letterman Racing переподписала контракты с Биллом Оберьяном, Джоуи Хендом, Томми Милнером и Дирком Мюллером на сезон 2010.

 Acura подтвердила в ноябре 2009, что они будут участвовать в сезоне-2010 выступая вместе с Highcroft Racing.

 Симон Пажно будет выступать в сезоне-2010 за всю ту же Highcroft Racing. Кроме того, в экипаже Пажно / Брэбэм будет третий пилот — на этапах в Себринге, Монтерее и Petit Le Mans.

 AutoCon Motorsports выступит в классе LMP на шасси Lola. Одним из её пилотов станет Пьером Эретом — в Себринге, Petit Le Mans и на Лагуне-Секе. Он присоединится к двум пилотам команды, выступающих на полном расписании — к Брайану Уиллману и Тони Бурджессу, другой пилот команды — Крис МакМарри — завершает карьеру.

 Intersport Racing обнародовал своих пилотов в LMPC — ими стали пилоты серии Patrón GT3 Challenge Митч Пажери и Брайан Вонг.

Результаты гонок 

В таблице представлены победители по классам, как это требует регламент чемпионата в целом. Однако на этапах в Себринге и Джорджии класс LMP делится на два подкласса.

Положение в чемпионатах

Система начисления очков 
Очки присуждаются лучшим десяти экипажам на финише, если они преодолели не менее 70 % от дистанции, которую проехал победитель в их классе. Команды, приведшие в очки в одной конкретной гонке сразу несколько своих экипажей получают только очки лучшего из них (так для каждого этапа в отдельности). Для того, чтобы заработать очки в личный зачёт пилот должен провести за рулём не менее 45 минут (в Лонг-Бич — не менее 30 минут).

Командные зачёты 
В чемпионате принимают участие только команды, участвовавшие во всех этапах. Прочие соревнуются только за победу в конкретной гонке.

Зачёт LMP 
Очки считаются на всех этапах для всех участников класса единообразно, несмотря на то, что на двух этапах класс поделён на подклассы.

Зачёт LMPC 
Монокласс — все команды используют шасси Oreca FLM09 и двигатель Chevrolet LS3.

Зачёт GT

Зачёт GTC 
Все команды используют различные варианты машины монокубка Porsche 997 GT3.

Личные зачёты

Зачёт LMP 
Очки считаются на всех этапах для всех участников класса единообразно, несмотря на то, что на двух этапах класс поделён на подклассы.

Зачёт LMPC 
Пилотам в этой категории разрешено участвовать в одной и той же гонке за несколько экипажей. При выступлении минимум по 2 часа более чем за 1 экипаж пилот имеет право выбрать тот автомобиль, очки за финиш которого пойдут для него в личный зачёт.

Зачёт GT

Зачёт GTC

Примечания

Ссылки 
 Сайт серии

 

ALMS
Сезоны ALMS